R95 peut faire référence à :
 Arromanches (R95), un porte-avions de la Marine nationale française ;
 HMS Powerful (R95), un porte-avions de la Royal Navy ;
 Syndrome de la mort subite du nourrisson, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres